Technischer Dienst steht für:

 Technischer Verwaltungsdienst, eine Art von Laufbahnen für deutsche Beamte
 Technischer Dienst, eine Unterorganisation des BDJ, siehe Bund Deutscher Jugend
 eine anerkannte Organisation für Fahrzeugprüfungen, siehe Richtlinie 2007/46/EG #Staatliche Seite